

Cinema 
 Chocolat (Chocolat) – film del 1988 diretto da Claire Denis 
 Chocolat (Chocolat) – film del 2000 diretto da Lasse Hallström 
Mister Chocolat (Chocolat) – film del 2016 diretto da Roschdy Zem

Letteratura 
 Chocolat – romanzo di Joanne Harris

Musica 
 Chocolat – album di Kelly Joyce del 2004
 Chocolat – singolo di Kaya del 2008
 Chocolat - album di Roméo Elvis del 2019

Persone 
 Chocolat – clown francese vissuto alla fine del XIX secolo, interprete della pantomima luminosa Guillaume Tell del 1896, diretta da Charles-Émile Reynaud

Pagine correlate 
 Chocolate